Louise Pedersen har flere betydninger:

 Louise Pedersen – dansk håndboldspiller
 Louise P – dansk model